Sherlock – brytyjski serial telewizyjny
 Sherlock – minialbum zespołu Shinee
 Sherlock – singel zespołu Shinee
 Sherlock – krater na Księżycu
 (5049) Sherlock – planetoida z pasa głównego asteroid 
 Sherlock – oprogramowanie na urządzenia Apple
 Sherlock River – rzeka w Australii
 Sherlock Holmes – fikcyjny bohater, detektyw stworzony przez Arthura Conana Doyle’a

Osoby noszące nazwisko Sherlock 
 Thomas Sherlock (1678–1761) – angielski biskup anglikański
 John Sherlock (1705–1794) – hiszpański generał irlandzkiego pochodzenia
 John Michael Sherlock (1926–2019) – kanadyjski biskup katolicki

Zobacz też 
 Sherlock Holmes (ujednoznacznienie)